El término Josef Hellmesberger puede referirse a:
Josef Hellmesberger (padre) (1828-1893), músico austriaco.
Josef Hellmesberger (hijo) (1855-1907), músico hijo del anterior.